Il doppio del torneo di tennis Ameritech Cup 1990, facente parte del WTA Tour 1990, ha avuto come vincitrici Martina Navrátilová e Anne Smith che hanno battuto in finale Arantxa Sánchez e Nathalie Tauziat 6–7, 6–4, 6–3.

Teste di serie 

 Pam Shriver /  Elizabeth Smylie (semifinali)
 Patty Fendick /  Nataša Zvereva (semifinali)

 Katrina Adams /  Lori McNeil (quarti di finale)
 Brenda Schultz /  Andrea Temesvári (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Ameritech Cup 1990